Анђелика се може се односити на:

 Анђелике, род скривеносеменица из породице штитарки, који броји око 110 врста
 Анђелика, двогодишња биљка из породице штитарки
 Шумска анђелика, двогодишња, лековита биљка из породице штитарки

или:

 , женско име

Види још 

 Ангелика (вишезначна одредница)
 Анђелица (вишезначна одредница)